Henning Jensen
 Henning Jensen (1943) dán színész
 Henning Jensen (1949–2017) válogatott dán labdarúgó
hasonló nevűek
 Henning Gronemann (1929–2016) válogatott dán labdarúgó, született Henning Jensen
 Henning Munk Jensen (1947) válogatott dán labdarúgó